Aquest és un article sobre la demografia de l'Alguer. El comú de l'Alguer té 43.831 habitants (a data 01.01.2009), per una superfície de 224,43 km² i una densitat de 180,74 habitants/km².

Població total 
Cens del Regne de Sardenya

1688: 3.155 
1698: 4.801 
1728: 4,583 
1751: 5.171 
1771: 5.269 
1776: 5.333 
1781: 6.692 
1821: 5.299 
1824: 6.941 
1838: 7.774 
1844: 8.762 
1848: 8.684 
1857: 7.806

Piràmide de població 
Habitants censats (en milers)

Població total per classe d'edat 
Habitants censats (en milers)

Reconstrucció de la població intercensal

Referències

Vegeu també 
 Categoria:Algueresos
 Sardenya
 l'Alguer
 Demografia d'Itàlia
 Demografia de la Sardenya
 Demografia de la província de Sàsser

Geografia de l'Alguer